Stil har flere betydninger:
 Stil (æstetik) – stil forstået som en æstetisk enhed, gerne ordnet i stilarter
 Stil (udtryksmåde) – sproglig stil
 Stil (skriftlig fremstilling) – en opgaveform i skolen
 Stil (mode) – måde at optræde på; især i forbindelse med tøj og kosmetik